Kallbådan kan syfta på:

Finland 

 Kallbådan, Närpes, Österbotten, 
 Kallbådan, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Kalbådagrund
Kalkbådan
Kalbådan

Robotskapade Finlandförgreningar